Тер-Григоря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тер-Григорян, Александр Леонович (1931—1985) — советский журналист-международник, публицист, поэт, переводчик.
 Тер-Григорян, Анатолий Николаевич (более известен как Эйрамджан; 1937—2014) — советский и российский кинорежиссёр.
 Тер-Григорян, Ваган Сукиасович (более известен как Ваан Терьян; 1885—1920) — армянский поэт и общественный деятель.
 Тер-Григорян, Норат Григорьевич (род. 1936) — армянский генерал-лейтенант.
 Тер-Григорян, Рубен Артемьевич (Таиров Владимир Христофорович; 1894—1938) — начальник Политического управления ОКДВА.
 Тер-Григорянц, Григорий Никитович (Мкртичевич) - губернский доктор, работал в Елисаветпольском Губернском Правлении, в чине Действительного Статского советника

См. также

Примечания